Region ima više značenja:
 Region, regija, oblast
 Sulfacetamid, lek

Vidi još
 Regija (višeznačna odrednica)